4 Pezzi di Successi" é um compacto duplo do cantor e compositor Dick Danello, de 1974. As músicas do EP fizeram parte da trilha sonora da novela Os Ossos do Barão.

Faixas

Banda
 Dick Danello: voz
 Peruzzi Orchestra: todos os instrumentos

Participações especiais
Damiano
Nicoletta
La Nuova Messaggeria

Ver também 
 Jovem Guarda
 Os Ossos do Barão

Dick Danello
Álbuns em língua italiana